J.M.H. Hornix (1851-1924), een Nederlandse architect actief in Venlo.
P.A.H. Hornix (1885-1956), een Nederlandse architect actief in Breda.